Haunleiten ist der Ortsname von
 
 Haunleiten (Saldenburg), Ortsteil der Gemeinde Saldenburg, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Haunleiten (Wackersberg), Ortsteil der Gemeinde Wackersberg, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 
 Haunleiten (Schutzhütte), Schutzhütte der Sektion Oberland des Deutschen Alpenvereins